BSB es una sigla que puede designar a:

 Backstreet Boys, grupo estadounidense de música pop;
 Back-side bus, un tipo de bus de las computadoras personales;
 Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek en la ciudad de Brasilia, Brasil (Código de aeropuertos de IATA);
 Burgundy School of Business, escuela de negocios internacional.